

Мендзижече — село в гміні Стшеґом Свідницького повіту Нижньосілезького воєводства
 Мендзижече — село в гміні Супрасль Білостоцького повіту Підляського воєводства
 Мендзижече — село в гміні Бойшови Берунсько-Лендзінського повіту Сілезького воєводства
 Мендзижече — село в гміні Славобоже Свідвинського повіту Західнопоморського воєводства